El término teja puede referirse a:

 Teja, pieza de barro cocido o mortero hecha en forma acanalada, para cubrir por fuera los techos y recibir y dejar escurrir el agua de lluvia, que hoy se hace también de forma plana; 
 Teja, pasta de harina, azúcar y otros ingredientes, cocida al horno, y de forma semejante a la de una teja; 
 Teja, sombrero usado por los eclesiásticos, que tiene levantadas y abarquilladas las dos mitades laterales de su ala en forma de teja; 
 Teja, una isla chilena; o
 La Teja, barrio de Montevideo, Uruguay.
 Teja, forma de llamar en Costa Rica a la moneda de 100 colones y la denominación 100 en general.